Штат Мексики Синалоа является одним из 32 субъектов Мексиканских Соединённых штатов. Он разделён на 18 муниципалитетов.

Источники

См. также 
 Синалоа
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Синалоа
Списки:Мексика